Stupak ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Stupak (* 1952), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Bob Stupak (1942–2009), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Julija Sergejewna Stupak (* 1995), russische Skilangläuferin
 Kiryl Stupak (* 1990), weißrussischer Schachspieler
 Nikita Petrowitsch Stupak (* 1987), russischer Skilangläufer